Сабельник — олиготипный род растений, входящий в подсемейство Розановые (Rosoideae) семейства Розовые (Rosaceae).
 Сабельник (должность) — должность в кавалерийских сабельных подразделениях Рабоче-Крестьянской Красной армии.

Фамилия 
 Стефан (Сабельник) (1947—2018) — деятель неканонического православия русской традиции, епископ Трентонский и Северо-Американский (с 2007 года).